Джордж Генри Макензи (; , , близ Абердина, Шотландия — , Нью-Йорк) — американский, ранее шотландский, шахматист; сильнейший в США в 1870—1880-х годах.

Биография 
Окончил Абердинскую грамматическую школу, колледж Маришаль (позже — Абердинский университет). В 1853—1855 гг. продолжал обучение в Руане и Штеттине. В 1856 году вступил в Королевский стрелковый корпус и был отправлен в Индию. Вернулся в Англию через 2 года в звании лейтенанта. В 1861 году уволился из армии. В это же время начал активно выступать в шахматных соревнованиях. В 1862 году выиграл гандикап-турнир в Лондоне (победил в личной встрече А. Андерсена).

В 1863 году уехал в США, где принял участие в Гражданской войне на стороне северян-юнионистов. Воевал в звании капитана в составе 10-го «цветного» полка. 16 июня 1864 года дезертировал.

С 1865 года жил в Нью-Йорке, писал статьи на шахматные темы. Выиграл 4 чемпионата Нью-Йоркского шахматного клуба подряд (1865—1868).

Трижды побеждал в Американских шахматных конгрессах (1871, 1874, 1880).

Успешно выступал в ряде матчей: в том числе победил Г. Стэнли (1868; +2 −1 =0), М. Джадда (1881 +7 −5 =3), С. Липшюца (1886; +5 −3 =5), С. Гольмайо (1887; +5 −2 =1 и +5 −0 =1; 1888; +7 −4 =1), сыграл вничью с А. Берном (1886; +4 −4 =2). Проиграл В. Стейницу (1883; +1 −3 =2).
 
Лучшие результаты в международных турнирах: Париж (1878) — 4—5-е; Вена (1882) — 4—5-е (с И. Цукертортом); Лондон (1883) — 5—7-е; Франкфурт-на-Майне (1887) — 1-е; Брэдфорд (1888) — 2-е; Манчестер (1890) — 3-4-е места.

Умер в Нью-Йорке в гостинице «Cooper Union». Причина смерти шахматиста вызвала вопросы. Было известно, что он давно болел туберкулезом. Однако появились данные, что туберкулез был осложнен пневмонией или лихорадкой, которой он заболел во время очередной поездки на Кубу. 29 апреля в газете «Sun» вышла статья, автор которой д-р Минден утверждал, что причиной смерти могла стать передозировка морфина. Результаты вскрытия опровергли это предположение. Коронер назвал причиной смерти туберкулез.

В русской и советской литературе фамилия шахматиста обычно передавалась как Мэкензи.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Дж. Мэкензи на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты Шотландии